Фолксваген голф III () је путнички аутомобил компактне класе немачке марке Фолксваген, који се производио од јесени 1991. до краја 1997. године у 4.805.900 примерака.

Опште информације 
У суштини, пакет опреме је остао исти; дужина, ширина и међуосовинско растојање незнатно одступају један од другог. Каросерија је знатно заобљеног облика и аутомобил је доста тежи.

Значајни помаци преко свог претходника су пре свега безбедност са побољшаним перформансама и ојачаним вратима. Голф III је први пут доступан са ваздушним јастуцима. Дизел мотори су јачи и економичнији а шестоцилиндрични ВР6 мотор је по први пут доступан у компактном аутомобилу. Мала серија са електричним погоном носи назив голф сити стормер.

Осим што је доступан као и свој претходник - са три и пет врата, од средине 1993. доступан је модел варијант, први голф караван. Касније је заснован голф кабриолет. У САД се за то време производила Фолксваген џета али се у Европи звала Фолксваген венто. Специјални модели су понуђени у више издања.

Голф III наставља причу о успеху голф серије. Дизајн фарова у облику бадема је један од кључних елемената који идентификују ову генерацију. Ова генерација има велику склоност корозији, нарочито прва серија која има лошију лимарију од свог претходника.

Хечбек верзију је на јесен 1997. заменио голф IV. Караван се производио до пролећа 1999. Кабриолет је обустављен средином 1998. и визуелно је прилагођен голфу IV чија кабриолет верзија креће 2002. године.

На дан 31. децембра 2008. године, у Немачкој је било регистровано 1.137.614 возила тог типа.

Историја модела 
1991.
Новембар: представљање новог модела. Прво је било понуђено седам мотора:
 1.4 44 kW (60 KS); у Аустрији 40 kW (55 KS)
 1.8 55 kW (75 KS) и 66 kW (90 KS)
 2.0 ГТИ 85 kW (115 KS)
 2.8 ВР6 128 kW (174 KS)
 1.9 Д 47 kW (64 KS)
 1.9 ТД 55 kW (75 KS) са катализатором

За све верзије постојао је серво волан

1992.
 Представљена лимузина венто
 Остали мотори:
 1.6 55 kW (75 KS) (доступни са аутоматским мењачем кабриолет и венто)
 2.0 ГТИ 16В 110 kW (150 KS)

1993.

 Доступни ваздушни јастуци за возача и сувозача (у возила која немају ваздушне јастуке могу се накнадно уградити)
 Караван верзија голф варијант
 Нови голф кабриолет
 Остали мотори:
 1.8 66 kW (90 KS) сада је доступан са синхро погоном
 1.9 ТДИ 66 kW (90 KS) са директним убризгавањем
 2.8 ВР6 доступан са аутоматским мењачем

1994.
 Посебни модели:
 Пинк Флојд
 Севој
 Хајлајн
 ГТИ едишн
 Њу Орлеанс
 Верзија екоматик (64 KS дизел мотор)
 Електронски имобилајзер је стандардна опрема
 Нови топ модел је ВР6, 2,9-литарски мотор искључиво као синхро (погон на сва четири точка) са 140 kW (190 KS).
 Верзија Бундесвер у бронзано-зеленој боји ( ознака боје РАЛ 6031)
 Нови 1,6-литарски бензински мотор са 74 kW (100 KS)

Спецификације

Бензински мотори

Спољашње везе 

 Голф III карактеристике (на немачком)
 Голф III на сајту www.mojagaraza.rs
 Голф III ГТИ 16В тест (на енглеском)
 Голф III 1,6 тест

Фолксваген аутомобили
Аутомобили ниже средње класе